Широ́кова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Широкова, Александра Григорьевна (1918—2003) — советский и российский лингвист (богемистика).
 Широкова, Вера Александровна (род. 1958) — российский географ.
 Кириенко (Широкова), Зинаида Георгиевна (1933—2022) — советская и российская актриса.
 Широкова, Инна Алексеевна (1937—2019) — советская и российская художница.
 Широкова, Маргарита Сергеевна (род. 1991) — российская футболистка.
 
 Широкова, Ольга Александровна (род. 1945) — советская и российская актриса театра и кино. См. также 
 
 

 Примечания